Sonoma peut faire référence à :
 Sonoma, une municipalité de Californie ;
 Sonoma Valley, une région viticole américaine en Californie ;
 Sonoma, un comté de Californie ;
 Sonoma Raceway, un circuit automobile ;
 Sonoma, un genre d'insectes de coléoptères de la famille des Staphylinidae.